Tomáš Jeřábek může být:

 Tomáš Jeřábek (herec) (* 1974) – český herec
 Tomáš Jeřábek (historik) (* 1972) – český historik a historik umění
 Tomáš Jeřábek (hudebník) – český hudebník z kapely Pláče kočka
 Tomáš Jeřábek (matematik) (* 1981) – český matematik
 Tomáš Jeřábek (sportovní střelec) (* 1973) – český sportovní střelec
 Tomáš Jeřábek (varhanář) – český varhaník a varhanář